Горло — термин, который может означать:

 Горло — часть шеи впереди позвоночного столба
 Горло — пролив в Белом море, соединяющийся с Баренцевым морем. Полное название — Горло Белого моря

См. также 

 Гирло